Premijer Liga (2021/2022) (znana jako M:tel Premier League ze względów sponsorskich)
była 28. edycją rozgrywek ligowych najwyższego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. 
Sezon rozpoczął się 16 lipca 2021, a zakończył 29 maja 2022.
Obrońcą tytułu była drużyna Borac. Mistrzostwo po raz siódmy w swej historii zdobył Zrinjski Mostar.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Premijer liga 2021/2022 - rsssf
 Premijer liga 2021/2022 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Związeku Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2021 w Bośni i Hercegowinie
2022 w Bośni i Hercegowinie